Vécsey József
 Vécsey József (1760 k.–1821) református lelkész
 Vécsey József (1829–1902) országgyűlési képviselő, főispán, alispán, főrendiházi tag
 Vécsey József (1851–1897) árvaszéki ülnök
 Vécsey József (1883–1958) római katolikus pap, apát-kanonok, teológiai tanár

Vecsei József
 Vecsei József (1800–1855) filozófiai író, kollégiumi tanár, református lelkész

Vecsey József
 Vecsey József (1822–1890) altábornagy
 Vecsey József (1913–1977) római katolikus pap, teológiai tanár, lapszerkesztő
 Vecsei, böröllői és izsákfalvi Vecsey József miniszteri főtanácsos, államtitkár, zeneszerző.